Раи́сов — фамилия. Известные носители:
 Раисов, Аслан Тимурович (1991) — российский хоккеист.
 Раисов, Борис Исаакович (1928—1984) — молдавский советский оперный певец (баритон).
 Раисов, Халель (1906—1984) — председатель Акмолинского облисполкома (1939—1946).
 Раисов, Юсуф Саид-Магомедович  (1995) — российский боец, смешанных единоборств.

Раисова 
 Раисова, Раиса Михайловна (настоящая фамилия Магази́нер; 1869 — после 1917) — артистка оперетты и эстрады, одна из самых известных исполнительниц старинных русских и цыганских романсов.